Западина Токаматі
Токаматі (Акіта)
Токаматі (Ніїґата)
Токаматі (Ямаґата)